Канун весны может означать:
 «Канун весны» (, 1924, русский перевод 1925) — повесть польского писателя Стефана Жеромского.
 «Канун весны» — польский фильм 1928 года, реж. Генрик Шаро.
 «Канун весны» — польский фильм 2001 года, реж. Филип Байон.